

Geografia 
 Achilli – città della regione storica della Macedonia

Persone 
 Camillo Achilli detto Dino (1921-1998)–  dirigente sportivo, allenatore di calcio e calciatore italiano
 Claudio Achilli – dirigente sportivo italiano, ex-presidente del 
 Ferruccio Achilli (1925-1990) – calciatore italiano
 Giacinto Achilli (1802-1860) – presbitero, predicatore e patriota italiano
 Marco Achilli (1948-2009) – calciatore italiano, figlio di Camillo
 Michele Achilli (1931) – politico, urbanista e accademico italiano
 Raoul Achilli (1921-1943) – militare italiano, medaglia d'oro al valor militare

Pagine correlate 
 Achilla (disambigua)
 Achille (disambigua)